Johanna Omolo (Nairobi, 31 juli 1989) is een Keniaans voetballer die uitkomt voor het Turkse Erzurumspor.

Statistieken

Zie ook
Lijst van spelers van Cercle Brugge

Externe link 
 Profiel op rafcmuseum.be

Keniaans voetballer